34-й Кубок Америки вновь поменял формулу розыгрыша. 10 команд, разбитые на 2 группы по 5 команд, в однокруговом турнире определяли 4-х финалистов, которые в однокруговом турнире определяли чемпиона и призёров. По ротационному алфавитному принципу хозяйкой чемпионата стала Бразилия.

Стадионы

Составы команд

Первый этап

Группа A

Группа B

Финальный этап

Лучшие бомбардиры 
6 мячей
  Бебето

4 мяча
  Рубен Соса
  Карлос Мальдонадо

3 мяча
  Ромарио
  Арнольдо Игуаран

Ссылки 
 Кубок Америки 1989 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1989 году
Июль 1989 года
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Спорт в Бразилии в 1989 году